Elenco completo dei generi appartenenti alla famiglia delle Apiaceae.

A

Aciphylla J.R. Forster & G. Forster, 1775
Acronema 
Actinanthus 
Actinolema 
Actinotus 
Adenosciadium 
Aegokeras 
Aegopodium 
Aethusa 
Aframmi 
Afroligusticum 
Afrosciadium 
Afrosison 
Agasyllis 
Agrocharis 
Ainsworthia 
Alepidea 
Aletes 
Alococarpum 
Ammi 
Ammodaucus 
Ammoides 
Ammoselinum 
Andriana (botanica) 
Anethum L., 1753
Angelica L., 1753
Anginon 
Angoseseli 
Anisopoda 
Anisosciadium 
Anisotome 
Annesorhiza 
Anthriscus 
Aphanopleura 
Apiastrum 
Apiopetalum Baill., 1878
Apium 
Apodicarpum 
Arafoe 
Arctopus 
Arcuatopterus 
Arracacia 
Artedia 
Asciadium 
Asteriscium 
Astomaea 
Astrantia L., 1753
Astrodaucus 
Astydamia 
Athamantha 
Aulacospermum 
Austropeucedanum 
Autumnalia 
Azilia 
Azorella

B

Berula 
Bifora 
Bilacunaria 
Billburttia 
Bolax 
Bonannia 
Bowlesia 
Brachyscias 
Bunium 
Bupleurum L., 1753

C

Cachrys 
Calyptrosciadium 
Cannaboides 
Capnophyllum 
Carlesia 
Caropsis 
Carum 
Caucalis 
Cenolophium 
Centella 
Cephalopodum 
Chaerophyllopsis 
Chaerophyllum 
Chaetosciadium 
Chamaele 
Chamaesciadium 
Chamaesium 
Chamarea 
Changium 
Chlaenosciadium 
Choritaenia 
Chuanminshen 
Chymsydia 
Cicuta L., 1753
Cnidiocarpa 
Cnidium 
Coaxana 
Cogswellia 
Conioselinum 
Conium L., 1753
Conopodium 
Coriandrum 
Cortia 
Cortiella 
Cotopaxia 
Coulterophytum 
Crenosciadium 
Crithmum 
Cryptotaenia 
Cuminum 
Cyathoselinum 
Cyclorhiza 
Cyclospermum 
Cymbocarpum 
Cymopterus 
Cynosciadium

D

Dactylaea 
Dahliaphyllum 
Dasispermum 
Daucosma 
Daucus 
Demavendia 
Dethawia 
Deverra 
Dichosciadium 
Dickinsia 
Dicyclophora 
Dimorphosciadium 
Diplaspis 
Diplolophium 
Diplotaenia 
Diposis 
Dipterygia 
Discopleura 
Distichoselinum 
Domeykoa 
Donnellsmithia 
Dorema 
Dracosciadium 
Drusa DC.
Ducrosia 
Dumaniana 
Dystaenia

E

Echinophora 
Ekimia 
Elaeoselinum 
Elaeosticta 
Eleutherospermum 
Enantiophylla 
Endressia 
Eremocharis 
Eremodaucus 
Ergocarpon 
Erigenia 
Eriosynaphe 
Eryngium L., 1753
Erythroselinum 
Eurytaenia 
Exoacantha 
Ezosciadium

F

Falcaria 
Fergania 
Ferula L., 1753
Ferulago 
Ferulopsis 
Foeniculum 
Frommia 
Froriepia 
Fuernrohria

G

Galagania 
Geocaryum 
Gingidia 
Glaucosciadium 
Glehnia 
Glia 
Glochidotheca 
Gongylosciadium 
Gongylotaxis 
Grafia 
Grammosciadium 
Guillonea 
Gymnophyton

H

Hacquetia 
Halosciastrum 
Hansenia 
Haplosciadium 
Haplosphaera 
Harbouria 
Harrysmithia 
Heptaptera 
Heracleum 
Hermas 
Heteromorpha 
Heteroptilis 
Hladnikia 
Hohenackeria 
Homalocarpus 
Huanaca 
Hyalolaena 
Hymenidium 
Hymenolyma

I
Indoschulzia 
Itasina

J
Johrenia

K

Kadenia 
Kafirnigania 
Kalakia 
Kamelinia 
Karnataka 
Keramocarpus 
Klotzschia 
Korovinia 
Korshinskia 
Krasnovia 
Krubera 
Kundmannia

L

Ladyginia 
Lagoecia 
Laretia 
Laser 
Laserpitium 
Lecokia 
Lefebvrea 
Leiotulus 
Leptotaenia 
Lereschia 
Leutea 
Levisticum 
Libanotis 
Lichtensteinia 
Ligusticopsis 
Ligusticum 
Lilaeopsis 
Limnosciadium 
Lipskya 
Lisaea 
Lithosciadium 
Lomatium 
Lomatocarpa 
Lomatopodium

M

Mackinlaya 
Magydaris W.D.J.Koch ex DC.
Malabaila 
Mandenovia 
Margotia 
Marlothiella 
Mediasia 
Meeboldia 
Melanosciadium 
Melanoselinum 
Meum 
Micropleura 
Molopospermum 
Monizia 
Mulinum 
Museniopsis 
Musineon 
Mutellina 
Myrrhidendron 
Myrrhis 
Myrrhoides

N

Nanobubon 
Naufraga 
Neogoezia 
Neonelsonia 
Neoparrya 
Neopaulia 
Niphogeton 
Nothosmyrnium 
Notiosciadium 
Notobubon 
Notopterygium

O

Ochotia 
Oedibasis 
Oenanthe L., 1753
Oligocladus 
Olymposciadium 
Opopanax W.D.J.Koch
Oreocomopsis 
Oreomyrrhis 
Oreonana 
Oreoschimperella 
Oreoxis 
Orlaya 
Ormopterum 
Ormosolenia 
Orogenia 
Oschatzia 
Osmorhiza Raf., 1819
Ostericum 
Ottoa 
Oxypolis

P

Pachyctenium 
Pachypleurum 
Palimbia 
Paraselinum 
Parasilaus 
Pastinaca L., 1753
Paulia 
Pentapeltis 
Perideridia 
Perissocoeleum 
Petagnaea Caruel, 1894
Petroselinum 
Peucedanum 
Phellolophium 
Phellopterus 
Phlojodicarpus 
Phlyctidocarpa 
Physospermopsis 
Physospermum 
Physotrichia 
Pilopleura 
Pimpinella 
Pinda 
Platysace 
Pleiotaenia 
Pleurospermopsis 
Pleurospermum 
Podistera 
Polemannia 
Polemanniopsis 
Polytaenia 
Portenschlagiella 
Postiella 
Pozoa 
Prangos 
Prionosciadium 
Psammogeton 
Pseudocannaboides 
Pseudocarum 
Pseudocymopterus 
Pseudopteryxia 
Pseudoreoxis 
Pseudorlaya 
Pseudoselinum 
Pseudotaenidia 
Pseudotrachydium 
Pternopetalum 
Pterygopleurum 
Pteryxia 
Ptilimnium 
Ptychotis 
Pycnocycla

R
Rhodosciadium 
Rhysopterus 
Rhyticarpus 
Ridolfia 
Rouya

S

Sajania 
Sanicula 
Saposhnikovia 
Scaligeria 
Scandia 
Scandix L., 1753
Schrenkia 
Schtschurowskia 
Schulzia 
Sclerosciadium 
Sclerotiaria 
Scrithacola 
Selinum 
Semenovia 
Seseli 
Seselopsis 
Shoshonea 
Silaum 
Sinocarum 
Sinolimprichtia 
Sison 
Sium 
Smyrniopsis 
Smyrnium L., 1753
Sonderina 
Soranthus 
Spananthe 
Spermolepis 
Sphaenolobium 
Sphenosciadium 
Sphallerocarpus 
Sphenosciadium 
Stefanoffia 
Steganotaenia 
Stenocoelium 
Stenosemis 
Stenotaenia 
Stewartiella 
Stoibrax 
Synelcosciadium

T

Taenidia 
Talassia 
Tamamschjania 
Tana 
Tauschia 
Thamnosciadium 
Thapsia 
Thaspium 
Thorella  	
Thunbergiella 
Tiedemannia 
Tilingia 
Tinguarra 
Todaroa 
Tongoloa 
Tordyliopsis 
Tordylium 
Torilis 
Trachydium 
Trachysciadium 
Trachyspermum 
Trepocarpus 
Trigonosciadium 
Trinia 
Trochiscanthes 
Turgenia

U
Uraspermum

V
Vanasushava 
Vicatia 
Vvedenskia

X
Xanthosia 
Xatardia

Y
Yabea

Z
Zizia 
Zosima

Note 

 
Apiaceae